Карл Генрих Шульц-Шульценштайн ( или , 8 июля 1798 — 22 марта 1871) — немецкий ботаник, миколог, физиолог и профессор медицины.

Биография 
Карл Генрих Шульц-Шульценштайн родился 8 июля 1798 года.

В 1824 году он получил докторскую степень по физиологии, медицинской ботанике и естественной истории в Берлинском университете имени Гумбольдта. В 1833 году Шульц-Шульценштайн стал профессором медицины.

Карл Генрих Шульц-Шульценштайн умер в Берлине 22 марта 1871 года.

Научная деятельность 
Карл Генрих Шульц-Шульценштайн специализировался на папоротниковидных, семенных растениях и на микологии.

Некоторые публикации 
 Über den Kreislauf des Safts in den Pflanzen (sobre el ciclo de la savia de las plantas), 1824.
 Die Natur der lebendigen Pflanzen (naturaleza de las plantas vivas), Vol. I 1823, Vol 2 1828.
 Natürliches System des Pflanzenreichs nach seiner innern Organisation (sistema natural de las plantas y organización del reino), 1832.
 Das System der Zirkulation in seiner Entwickelung durch die Tierreiche und im Menschen (el sistema de circulación en su evolución a través de los animales y el humano), 1836.
 Über die Verjüngung des menschlichen Lebens und die Mittel und Wege zu ihrer Kultur (acerca de la renovación de la vida humana y su cultura), 1842, 2ª ed. 1850.
 Neues System der Morphologie der Pflanzen (nuevo sistema de la morfología vegetal), 1847.
 Ueber Contagien. Neue Beobachtungen an alten Dingen (acerca del contagio. Nuevas observaciones de viejos asuntos). Journ. pract. Heilk. Ed. Berlin, G.Reimer, 1844, 128 pp.
 Die Verjüngung im Pflanzenreich (el rejuvenecimiento en el reino Vegetal), 1851.
 Die Verjüngung im Tierreich (el rejuvenecimiento en el reino Animal), 1854.
 Leben, Gesundheit, Krankheit, Heilung (la vida, la salud, la enfermedad, la curación), 1863; 2ª ed. 1873.
 Die Physiologie der Verjüngung des Lebens im Unterschied von den dynamischen und materialistischen Stoffwechseltheorien (la fisiología del rejuvenecimiento en la dinámica y el metabolismo con las teorías materialistas), 1867.

Примечания

Литература 
 Barnhart, JH. 1965. Notas Biográficas sobre Botánicos. G. K. Hall & Co. Boston.
 Hoefer, M. 1855. Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours avec les renseignements bibliographiques et l’indication des sources à consulter, tome I. Firmin Didot f. París.

Ссылки 
 Katalog der wissenschaftlichen Sammlungen der Humboldt-Universität zu Berlin (Pilotprojekt): Biografie von Karl Heinrich Schultz-Schultzenstein
 Katalog der wissenschaftlichen Sammlungen der Humboldt-Universität zu Berlin (Pilotprojekt): Porträt von Karl Heinrich Schultz-Schultzenstein

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Физиологи по алфавиту
Физиологи Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии